Кікі Бертенс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Барбору Крайчикову з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися 
{{columns-list|2|
  Александра Каданцу
  Анна Цая
  Барбора Крейчикова
  Амра Садікович
  Лена Рюффер  Марія Бузкова}}

 Щасливий лузер 
  Юлія Глушко

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Nurnberger Versicherungscup, одиночний розряд
2017